

Persone 
Alberto Manca – politico italiano
Albino Manca – scultore italiano
Angelo Raffaele Manca – politico italiano
Antonio Manca – magistrato italiano
Antonio Manca – giornalista italiano
Antonio Manca Serra – baritono italiano
Attilio Manca – medico italiano
Bernadette Manca di Nissa – contralto italiano
Bonaria Manca – pittrice, ricamatrice e pastora italiana
Candido Manca – militare italiano, MOVM
Carlo Manca, terzo marchese di Santa Croce e Villahermosa – politico italiano
Daniele Manca – politico italiano
Enrico Manca – giornalista e politico italiano
Ernesto Manca Thiesi di Villahermosa – generale italiano
Ettore Manca, marchese di Mores – generale italiano
Federico Manca – scacchista italiano
Fortunato Manca – pugile italiano
Francesco Manca – astronomo italiano
Francesco Maria Benedetto Amat Manca – politico e militare italiano
Gavino Manca – politico italiano
Giovanni Manca –  pugile italiano
Giovanni Manca – disegnatore, scenografo e fumettista italiano
Javotte Bocconi Manca di Villahermosa, propr. Genoveffa Yvonne (detta Javotte) – mecenate italiana
Luca Manca – cantante e musicista italiano
Lucia Manca – cantautrice italiana
Massimo Manca – ex calciatore italiano
Massimo Manca – ex giocatore di football americano italiano
Paolo Manca – politico italiano
Pietrino Manca – fisico italiano
Simone Manca di Mores – pittore e politico italiano
Stefano Manca di Tiesi, marchese di Villahermosa e Santa Croce – generale italiano
Tiziano Manca – compositore italiano
Vincenzo Manca – pittore italiano
Vincenzo Ruggero Manca –  militare e politico italiano

Altro 
15460 Manca – asteroide della fascia principale
Manca di Mores – nobile casato sardo
Palazzo Manca di Usini – antico edificio sassarese del XVI secolo